Nida hace referencia a:

Son dos mundos muy distintos pero a la vez son similares

Lugares
 Nida (ciudad romana) en la provincia romana Germania superior, Alemania.
 Nida, Lituania.
 Nida, Świętokrzyskie Voivodeship, Polonia.
 Nida (Ruciane-Nida), Polonia.

Ríos
 Río Nida, afluente del río Vístula, Polonia.
 Nida (afluente del Słudwia), Polonia.
 Nida, nombre del curso superior del río Wkra, Polonia.

Otros
 Colonia de artistas de Nida
 NIDA: acrónimo del National Institute on Drug Abuse, agencia del gobierno estadounidense.